helikon: hangszer, körben hajlított kontrabasszustuba
 Helikon hegység: görögországi hegység, a görög mitológiában a Múzsák lakhelye
 Helikon: 1765-ben alapított keszthelyi műemlékkönyvtár, eredetileg a Festetics család tékája
 Helikon-ünnepségek vagy Keszthelyi Helikon: 1817–1819 között Keszthelyen megrendezett irodalmi ünnepségsorozat
 helikonisták: romániai magyar írók és költők szabad munkaközössége
 Erdélyi Helikon: a helikoni közösség 1928-1944 között megjelent szépirodalmi és kritikai folyóirata
 Helikon: 1819–1820-ban Keszthelyen megjelenő irodalmi folyóirat
 Helikon: 1955-től megjelenő magyar irodalmi folyóirat
 Helikon: 1990-től megjelenő kolozsvári irodalmi folyóirat
 Helikon Kiadó: 1982-ben alapított magyar könyvkiadó
 Helikon: magyar cigarettamárka

Átírás magyarra
A Ἑλικών szabatosan átírva Helikón;
a hagyományos forma: Helikon ;
az újgörögös meg Elikón vagy Elikónasz

A Wikipédiabeli megállapodások értelmében a cikkek címében a hagyományos alakot használjuk.